Barbu Știrbei est le nom porté par des personnalités roumaines :
 Barbu Démètre Știrbei, prince régnant sur la principauté de Valachie au 
 George Barbu Știrbei, ministre roumain, fils du précédent
 Barbu Știrbei, premier ministre de Roumanie en 1927, petit-fils de Barbu Démètre Știrbei

Voir aussi 
 Bibescu